Тшебі́нський () — польське прізвище.

 Александер Тшебінський ( 1644) — римсько-католицький і державний діяч Речі Посполитої, дипломат; перемишльський єпископ; референдар великий коронний, підканцлер коронний.
 Анджей Тшебінський (1922—1943) — польський поет, драматург, літературний критик.
 Генрик Тшебінський (1905—1964) — польський юрист, журналіст, політик.
 Мар'ян Тшебінський (1871—1942) — польський художник.
 Юзеф Тшебінський (1867—1941) — польський ботанік, «батько польської фітопатології».